Йолинк () — нидерландская фамилия. Известные носители:
 Йолинк, Бернард (род. 1946) — нидерландский певец и гитарист, вокалист групп «Normaal» и «Motorband».
  (род. 1981) — нидерландский дизайнер моды.